Vălari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vălari (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Vălari (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara